Zhuoshui bezeichnet:

 Zhuoshui (濁水溪), längster Fluss Taiwans
 Zhuoshui (Qianjiang) (濯水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Zhuoshui (Wuchuan) (濯水镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou